Санита́рная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Санитарная улица — улица в Липецке.

Украина 
 Санитарная улица — улица в Запорожье.
 Санитарная улица — улица в Одессе.
 Санитарная улица — улица в Симферополе.